| mål         = {{#expr:
 23 +
 23 +
 10}}
| publik      = 
| flest mål   = 
| bästspelare = 
| medalj1     = 
| medalj1text =  (1:a titeln) 
| medalj2     = 
| medalj2text = 
| föregående  = 
| följande    = 
}}
Sydostasiatiska mästerskapet i fotboll 2008 var det 7:e Sydostasiatiska mästerskapet. Mästerskapet spelades i Indonesien och Thailand. Turneringen vanns av  som tog sin första mästerskapstitel då man i finalen besegrade värdnationen .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Sammanställning
Matcher avgjorda under förlängning räknas som vinst respektive förlust, matcher avgjorda efter straffsparksläggning räknas som oavgjort.

Källor
 Officiell hemsida
 Officiell hemsida
 Rsssf.com

2008
Fotbollsåret 2008
2008 i Indonesien
2008 i Thailand
Internationella sportevenemang i Indonesien
Internationella sportevenemang i Thailand